Lehnhaus steht für
 Lehnhaus, deutscher Name der schlesischen Stadt Wleń 
 Schloss Lehnhaus
 Burg Lehnhaus
 Lehnhaus (Wanfried), Ruine und Kulturdenkmal in der Nähe von  Völkershausen (Wanfried)
Siehe auch:
 Lehnhausen
 Lenhausen